Schlossmann er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Arthur Schlossmann (1867-1932) - tysk pædiater og socialhygiejniker
 Siegmund Schlossmann (1844-1909) - tysk retslærd

Efternavne